Grad Jama se lahko nanaša na:

Grad Jama, Ljubljana, nekdanji grad v Šiški v Ljubljani (tudi Luckmannov grad)
Grad Predjama v bližini Postojne, bolj znan tudi kot Predjamski grad
jama Grad, utrjena kraška jama v bližini Ospa, Slovenija